Селевк V Філометор (*д/н —125 до н. е.) — цар Сирії у 126 до н. е.-125 до н. е. роках. Титул «Філометор» значить «Той, хто любить мати».

Життєпис 
Походив з династії Селевкідів. Син Деметрія II, царя Сирії, та Клеопатри Теї.

Про дату та місце народження немає відомостей. Ймовірно його було короновано ще за життя батька — 126 році до н. е. Втім у 125 році до н. е. Деметрія II було отруєно його дружиною. Селевка оголошено новим царем, проте фактичну владу перебрала Клеопатра Теа. Того ж року внаслідок спроби Селевка V позбавитися опіки матері, остання наказала отруїти молодого царя.

Джерела 
 Felix Stähelin: Seleukos 7. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band II A,1, Stuttgart 1921, Sp. 1245.

Померли 125 до н. е.
Династія Селевкідів
Сирійські царі